

Codici 
 QH – codice vettore IATA di Air Kyrgyzstan, già appartenente ad Altyn Air, e Air Florida

Biochimica 
 QH – ubisemichinone, radicale semichinonico del coenzima Q

Medicina 
 q_h – lat. quaque _ hora, ossia «ogni _ ore» (_ è sostituito con un numero); e.g. 2 cpr q4h, «due compresse ogni quattro ore». È utilizzato nelle prescrizioni